Popeye bezeichnet:

 Popeye, eine Comicfigur
 Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor, amerikanischer Film aus dem Jahr 1936
 Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag, amerikanischer Film aus dem Jahr 1980
 Popeye Village, amerikanischer Freizeitpark
 Popeye (Computerspiel), ein Videospiel von Nintendo aus dem Jahr 1982, das zunächst als Arcade-Spiel erschienen ist und danach auf diverse Spielkonsolen portiert wurde
 Popeyes Louisiana Kitchen, Schnellrestaurantkette
 Spitzname der Hauptfigur des Films Brennpunkt Brooklyn
 eine israelische  Luft-Boden-Rakete, siehe AGM-142
 Beiname des kolumbianischen Auftragskillers Jhon Jairo Velásquez